Михаил Шпилевский:
 Шпилевский, Михаил Григорьевич — генерал-майор, начальник Ярославского военно-финансового училища.
 Шпилевский, Михаил Михайлович (1837—1883) — российский юрист.
 Шпилевский, Михаил Эдуардович (род. 1971) — белорусский учёный-физик, педагог.
 Примечания